Das fünfte Event der WPBSA Minor Tour 1994/95 wurde vom 2. bis zum 7. Mai 1995 im Rahmen der Saison 1994/95 als professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste (Non-ranking-Turnier) im Jerma Palace Hotel in Marsaskala auf Malta ausgetragen. Sieger wurde der Engländer David Roe, der im Finale Lokalmatador Tony Drago besiegte. Drago spielte im Gegenzug mit einem 113er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Gesponsert wurde das Turnier von der maltesischen Biermarke Cisk. Damit war es erst das zweite Event der WPBSA Minor Tour, das einen offiziellen Sponsor hatte. Allerdings wurden, soweit bekannt, nur 9.000 Pfund Sterling ausgeschüttet, weit weniger als bei vorherigen Turnieren. Allein 4.000 £ gingen an den Sieger.

Turnierverlauf 
Fünf Profispieler konnten sich vorab für die Hauptrunde qualifizieren, elf weitere wurden zu dieser eingeladen. Das betraf vor allem verschiedene Spieler als Malta, aber auch den belgischen Amateur Yvan Van Velthoven und die britischen Profispieler David Roe, John Higgins und Marcus Campbell. Das Turnier an sich wurde im K.-o.-System ausgespielt. Viertel- und Halbfinale fanden im Modus Best of 7 Frames statt, das Halbfinale im Modus Best of 9 Frames und das Endspiel im Modus Best of 11 Frames.

Zwei Qualifikanten schieden bereits im Achtelfinale aus, neben sechs eingeladenen Spielern wie Van Velthoven, Campbell und dem maltesischen Profispieler Joe Grech. Dagegen konnten drei andere Spüieler aus Malta die erste Runde überstehen: Altmeister Paul Mifsud, Weltspitzenmitglied Tony Drago und der aufstrebende Nachwuchsspieler Alex Borg. Mifsud und Borg schieden im Viertelfinale aus, wie zwei weitere Qualifikanten. Der letzte verbliebene Qualifikant Rod Lawler unterlag schließlich im Halbfinale mit 4:5 knapp Tony Drago. Im anderen Halbfinale bezwang David Roe John Higgins, ebenfalls mit 5:4. Im Finale musste sich schließlich Lokalmatador Drago trotz des Heimvorteils geschlagen geben, Roe siegte mit 6:3.

Finale 
Der maltesische Spitzenspieler Tony Drago (Weltranglistenplatz 16) und der Engländer David Roe (Weltranglistenplatz 13) bestritten das von den Weltranglistenpositionen her beste Finale der WPBSA Minor Tour. Es sind immerhin die ersten sechs Frames des Endspiels mitsamt aller Frame-Ergebnisse bekannt, die letzten drei fehlen in der Aufstellung der Datenbank CueTracker. In jedem Falle konnte sich Roe alsbald einen guten Vorsprung erarbeiten, den Drago trotz des Heimvorteils nicht mehr aufholen konnte. So musste er sich am Ende mit 3:6 geschlagen geben.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. April 1995 statt. Es nahmen 40 Spieler teil, die die 5 Qualifikanten im K.-o.-System ermittelten: Wer in der dritten Runde siegreich war, qualifizierte sich für die Hauptrunde einen Monat später. Alle Spiele fanden im Modus Best of 5 Frames statt.

Century Breaks 
Drei Spieler spielten während des Turnieres je ein Century Break:
  Tony Drago: 113
  Rod Lawler: 112
  David Roe: 101

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Marsaskala